Александров Володимир Вікторович — український науковець
 Александров Володимир Іванович — український радянський конструктор і винахідник
 Александров Володимир Степанович — український поет, музикант і фольклорист